Esta é uma lista de torcidas organizadas do América Mineiro.

Seita Verde 
É uma torcida criada em 11 de setembro de 2002, em um bar do tradicional Edifício Arcângelo Maleta. Seu lema é "Com o América até o Além".

Outras 
 Torcida Desorganizada Avacoelhada

 Koelhomania

 Bafo do Coelho

 Pavilhão Americano

 Torcida Feminina Batom Verde
 Seita Verde
 Barra Una
 Nobres Americanos
 Imperio
 camisa 12

América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Listas de torcidas organizadas do Brasil‎